Сантуарио 2. Сексион има више значења:

 Сантуарио 2. Сексион (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сантуарио 2. Сексион (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сантуарио 2. Сексион (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику